Риварий (VI век)— святой из Бретани. День памяти — 19 сентября.

Риварий является одним из нескольких полулегендарных бретонских святых из Арморики. Он был дядей святого Эрве. Его сестра была матерью святого Урфоля. Ривария называют «первым священником на континенте из эмигрантов». Латинский термин, применявшийся к нему — antistes — подразумевает церковную власть. Только после его прибытия в Арморику будут созданы монастыри и епископства. Предыдущие епископы или настоятели, евангелизировавшие регион, часто назывались странствующими, выходцами из Британских островов, не укоренившимися на континенте.

Галерея

Литература 
 Albert le Grand, Les vies des saints de la Bretagne Armorique : ensemble un ample catalogue chronologique et historique des evesques d’icelle… et le catalogue de la pluspart des abbés, blazons de leurs armes et autres curieuses recherches…, 5e édition, 1901, revue et corrigée par Guy Autret.

Примечания 

Христианские святые VI века
Святые по алфавиту
Святые Бретани